Joseph Stilwell – generale statunitense
 Frank Stilwell – criminale statunitense
 Victoria Stilwell – scrittrice ed addestratrice cinofila inglese
 Arthur Stilwell – imprenditore statunitense
 Stilwell – comune statunitense, capoluogo della Contea di Adair